Кичанов — русская фамилия. От слова «Кича́н» — щенок.

Известные носители 
 Кичанов, Евгений Павлович (род. 1926) — советский композитор.



Примечания